Sergei Bulanow ist der Name folgender Personen:

 Sergei Anatoljewitsch Bulanow (* 1988), russischer Fußballspieler
 Sergei Andrejewitsch Bulanow (* 1964), russischer Ringer
 Sergei Wladimirowitsch Bulanow (* 1947), russischer Plasmaphysiker